Donachie ist der Familienname folgender Personen:

 Ron Donachie (* 1956), schottischer Schauspieler
 Willie Donachie (* 1951),  schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Donnachie-Kliff, Kliff auf der James-Ross-Insel, Antarktis